Yala – miasto w Tajlandii
 Prowincja Yala – prowincja w Tajlandii
 Yala – półwysep w Saharze Zachodniej
 Yala – miasto w Kenii